Mistrzostwa Polski Juniorów w piłce siatkowej – siatkarskie rozgrywki młodzieżowe w Polsce, organizowane od 1971 roku. Za jej prowadzenie odpowiada Polski Związek Piłki Siatkowej na szczeblu centralnym. Uczestniczą drużyny, które zajęły medalowe pozycje w mistrzostwach wojewódzkich.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Mistrzostwa Polski Juniorów 1971 - 2015

Siatkarskie rozgrywki klubowe mężczyzn w Polsce